

Musica 
 Good for You – singolo di Selena Gomez del 2015
 Good for You – album di Aminé del 2017
 Good 4 U – singolo di Olivia Rodrigo del 2021

Televisione 
 Good for You – serie televisiva sudcoreana del 2013